Усадьба Кесслера:
 Усадьба Кесслера (Пионерское)
 Усадьба Кесслера (Ферсманово)